Mamadam (Brokopondostuwmeer), een voormalige waterval en later gebied aan het Brokopondostuwmeer in Suriname
 Mamadam (Saramaccarivier), een dorp aan de Saramaccarivier in Suriname